În știință și tehnică un instrument poate semnifica:
 Un  obiect - mijloc de ajutor într-o anumită activitate, de exemplu o unealtă sau sculă
 Un  instrument de măsură, destinat  măsurării unor  mărimi fizice
 Un instrument de navigație, destinat determinării poziției, vitezei sau altor parametri în timpul unei călătorii
 Un  instrument medical; folosit în medicină pentru diagnosticare
 Un instrument muzical, destinat producerii sunetelor  muzicale
 Instrument de laborator, (Echipament de laborator) pentru domenii chimice, biologice etc.
 Instrument de zbor (aeronautică) folosit pentru determinarea vitezei, înălțimii de zbor, unghiului de zbor etc.
 Instrument matematic, folosit la construcții geometrice, la măsurări astronomice
 Instrument optic, pentru studiul și aplicații ale proprietăților luminii
 Instrument chirurgical, folosit la operații chirurgicale
 Instrument de autovehicule, pentru măsurarea parametrilor diferitelor  autovehicule aflate în mers
 Instrument științific, pentru obținerea și colectarea de date științifice
 Instrument meteorologic, folosit pentru identificarea stării vremii

Legături externe

 14 super-instrumente științifice care par ireale (FOTO), 1 septembrie 2013, Descoperă - sursa

 
Unelte